Hypaepa är ett släkte av insekter. Hypaepa ingår i familjen lyktstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lyktstritar
Hypaepa